Sidi Khelifa une commune dans la wilaya de Mila en Algérie ;
Sidi Khelifa un village en Tunisie.